Zosim (grško: Ζώσιμος [Zosimos]) označuje več osebnih imen svetnikov, papežev, menihov in zgodovinarjev, od katerih navedimo nekatere:

Zosimje lahko:
Zosim, bizantinski zgodovinar, eden zadnjih poganskih zgodovinarjev, ki je ustvarjal v Konstantinoplu v drugi polovici 5. in na začetku 6. stoletja in eden prvih, ki je pisal o propadu Zahodnorimskega cesarstva. 
Sveti Zosim
Papež Zosim, 41. rimski škof ali papež (418–419), god 26. decembra.

Opombe